Matthew John "Matt" Murray (Solihull, 2 de maio de 1981) é um goleiro de futebol inglês.

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.
Goleiros da Inglaterra
Futebolistas do Tranmere Rovers F.C.